L'oxyplumboroméite è un minerale appartenente al gruppo della roméite. Fino al 2010 era conosciuto come bindheimite (in onore del chimico tedesco J.J. Bindheim (1750-1825) quando venne ridenominato in seguito ad una revisione della nomenclatura dei minerali del gruppo del pirocloro.

Abito cristallino

Origine e giacitura 
Si forma nelle parti ossidate dei depositi antimoniferi di piombo.

Forma in cui si presenta in natura 
Fibrosa, pseudomorfa, masse terrose ed incrostazioni, criptocristalline.

Voci correlate 
 Monimolite

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Ossidi e idrossidi (minerali)